Озёрки — деревня в Таборинском районе Свердловской области России.

Географическое положение 
Деревня Озёрки муниципального образования «Таборинского муниципального района» расположена на правом берегу реки Волчимья (левый приток реки Тавда) в 323 км к северо-востоку от Екатеринбурга, в 36 километрах (по автотрассе в 46 километрах) к север-северо-западу от районного центра села Таборы.

История 
Деревня была основана в начале XX века крестьянами-переселенцами из Белоруссии.

В 1936—2006 годах деревня Озерки была центром Озёрского (Озерковского) сельского совета Таборинского района. 18 июня 1954 года указом Президиума Верховного совета РСФСР к Озёрскому сельсовету был присоединён Чирковский сельсовет. 26 февраля 1982 года решением Свердловского облисполкома в состав Озёрского сельсовета были переданы деревни Александровская и Ефимовская, до того входившие в упразднённый Александровский сельсовет. 1 января 2006 года Озерки вошла в состав новообразованного муниципального образования Унже-Павинское сельское поселение.

Климат 
Климат континентальный с холодной зимой и тёплым летом.

Михайловская церковь 
В 1915 году в деревне на средства фонда имени императора Александра III и пожертвования великого князя Михаила Александровича была построена деревянная, однопрестольная церковь, которая была освящена во имя благоверного князя Михаила Тверского. Михайловская церковь была закрыта в 1930 году, и в советское время была перестроена.

Ссылки 
 Унже-Павинское сельское поселение  на сайте Департамента информационной политики Губернатора Свердловской области
 Сайт школы в д. Озерки

Примечания 

Населённые пункты Таборинского муниципального района